Een spookhuis of spookslot kan verwijzen naar:
 Spookhuis (paranormaal), huis waarin paranormale verschijnselen voor zouden komen.
 Spookhuis (attractie), attractietype op kermissen en in attractieparken
Spookslot (Drievliet)
Spookslot (Efteling)
Geisterschloss